Plataea (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spanners (Geometridae)
Plataeae, een stad in het zuidoosten van Boeotië (Griekenland)